World Trade Center Copenhagen er et planlagt kontorbyggeri i Ørestad i København.

Byggeriet vil primært bestå af kontorer for såvel små som store virksomheder – dertil kommer konferencefaciliteter, hotel, butikker, restauranter m.m.

Bygningerne er tegnet af arkitekt Kim Utzon, og vil måske bestå af tre højhuse på 21 etager. Bygningskomplekset skal bygges etapevis over en årrække. Det ligger ikke fast hvornår byggeriet begynder. Det bliver et af de største byggerier i Ørestad.

Det er Sjælsø Gruppen der står for byggeriet og de har erhvervet sig retten til World Trade Center-navnet fra den internationale World Trade Centers Association. Der findes omkring 300 World Trade Centre i verden – mest kendt er World Trade Center i New York der blev ramt af terrorangrebet den 11. september 2001. og i 1993

Kilde/ekstern henvisning 
 World Trade Center på Kim Utzons hjemmeside.

Bygninger, konstruktioner og anlæg i Københavns Kommune
Ørestad